W Polsce
 Hulcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Hulcze – osada w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Hulcze – część wsi Piszczac Trzeci w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Hulcze – gromada